Victory Garden, ou The Victory Garden, peut faire référence à :
 les victory gardens, pour jardins de la victoire ou jardins de guerre, potagers familiaux encouragés par l'administration américaine durant la Première et Seconde Guerre mondiale pour faire face à la pénurie alimentaire,
 The Victory Garden, premier album de bande dessinée du dessinateur américain Carl Barks mettant en scène Donald Duck,
 The Victory Garden, émission de télévision américaine sur le jardinage, diffusée depuis 1975 sur la chaîne publique PBS,
 Victory Garden, roman de l'écrivain américain Stuart Moulthrop paru en 1992,
 Victory Gardens, premier album de John & Mary sorti en 1991,
 Victory Gardens, municipalité du New Jersey, aux États-Unis.

Sources